Rockstar Games — американская компания, специализирующаяся на издании компьютерных игр, образованная Take-Two Interactive в 1998 году. Она наиболее известна сериями игр Grand Theft Auto, Red Dead, Manhunt, Max Payne и Midnight Club, а также играми Bully и L.A. Noire.

Игры

Отменённые

Примечания 

 
Rockstar Games